Света Недеља и Света Недјеља се може односити на:
Света Недеља (град) (до 1991. године Света Недјеља), град у Загребачкој жупанији, Хрватска
Света Недеља (Истра), општина у Истарској жупанији, Хрватска
Света Недјеља (Хвар), насеље града Хвара, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска
Света Недеља (светитељка), хришћанска светитељка

Види још 
Света Неђеља, острво у општини Будва, Црна Гора